Каланчак — топоним на Украине.

Реки 
 Каланчак — река в Херсонской области.
 Каланчак — река в Сумской области.

Населенные пункты 
 Каланчак — село в Измаильском районе Одесской области.
 Каланчак — посёлок в Каланчакском районе Херсонской области.

Транспортные объекты 

 Каланчак — автомобильный пункт пропуска, расположенный на украинской стороне украинско-крымской границы, на трассе Армянск — Херсон.

См. также 
 Тракто́вое (до 1948 года Каланча́к) — село в Красноперекопском районе Республики Крым.